Joseph Pease (1772–1846) – brytyjski działacz religijny i społeczny, kwakier
 Joseph Pease (1799–1872) – brytyjski przedsiębiorca, pionier kolei i polityk, parlamentarzysta z South Durham, pierwszy kwakier w parlamencie
 Joseph Walker Pease (1820-1882) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Kingston upon Hull
 Joseph Pease (1828–1903) – brytyjski arystokrata, przedsiębiorca i polityk, 1. baronet, parlamentarzysta z South Durham i Barnard Castle
 Joseph Pease (1860–1943) – brytyjski arystokrata, przedsiębiorca i polityk, minister w kilku rządach, 1. baron Gainford
 Joseph Pease  (1889–1971) – brytyjski arystokrata, 2. baron Gainford
 Joseph Pease (1921–2013) – brytyjski arystokrata, 3. baron Gainford